Pinc ist der Familienname folgender Personen:
 Luise Pinc (1895–1982), deutsche Heimatdichterin des Erzgebirges
 Marek Pinc (* 1979), tschechischer Eishockeytorhüter

Siehe auch:
 Pink
 Pince
 Pins
 Pintz